een Europese weg, zie Europese weg 48
E48 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador
een reeks van waarden waarin elektronische componenten verkrijgbaar zijn, zie E-reeks